Alfeld kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Alfeld (Leine) – kommun, Niedersachsen,
Alfeld, Mittelfranken – kommun i Bayern, Tyskland (uppkallad efter en medeltida borg)